Motocyklowe Grand Prix Japonii 2012 – piętnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 14 października 2012 roku na torze Twin Ring Motegi.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2012
Motocyklowe Grand Prix Japonii
2012 w Japonii